Alípio de Bizâncio — bispo romano do 
 Alípio de Antioquia — geógrafo e vigário romano do 
 Alípio de Tagaste — bispo romano do 
 Alípio de Gaza — gramático bizantino do 
 Alípio de Freitas — padre português do 
 Alípio, o Estilita

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história